

Барклай — місто, штат Меріленд
 Барклай — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі